Флаг муниципального образования «Бе́жецкий район» Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 июля 1999 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 556.

Описание 
Флаг разработан на основе герба Бежецкого района и полностью повторяет его символику.

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле зелёный, с чёрными стеблями и с плодами в цвет поля, тонко окаймлённый серебром малиновый куст, растущий на золотой оконечности, обременённой тремя лазоревыми, с золотой сердцевиной цветками льна, и окаймлённый зеленью, и сопровождаемый во главе серебряной, с горностаевой опушкой и червлёной, с золотыми складками, княжеской шапкой между двух летящих к ней с воздетыми крыльями золотых голубей».

Символика 
Красный цвет полотнища выбран в память о плодотворном для края княжении Дмитрия Юрьевича Красного. Красный цвет является символом мужества и храбрости жителей Бежецкого Верха.

Куст малины свидетельствует о связи с Бежецким гербом, утверждённым а.

Княжеская корона говорит о том, что Бежецкий Верх был центром княжения в XV веке, в том числе, резиденцией великого князя.

Два серебряных голубя выбраны в память о чеканке собственных монет в Бежецком Верхе и эти изображения в утраченных рукописях конца XVIII—XIX нередко называли старинным гербом Бежецка.

Зелёный пояс свидетельствует о красоте Ахматовских мест и богатстве края.

Цветки льна говорят об основном направлении сельского хозяйства района — выращивании и переработке льна.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением льна
Малина в геральдике